

Italia

Emilia-Romagna 
 Ex oratorio di San Giovanni Battista a Ferrara

Liguria 
 Oratorio di San Giovanni Battista a Cogorno
 Oratorio di San Giovanni Battista a Loano
 Oratorio di San Giovanni Battista a Pieve di Teco
 Oratorio di San Giovanni Battista a Riva Ligure
 Oratorio di San Giovanni Battista a Triora
Oratorio di San Giovanni Battista a Ventimiglia

Lombardia 
Oratorio di San Giovanni Battista a Milano

Marche 
 Oratorio di San Giovanni Battista a Urbino

Piemonte 
 Oratorio di San Giovanni Battista a Castellazzo Bormida
 Oratorio di San Giovanni Battista a Ferrate di Rimasco
 Oratorio di San Giovanni Battista a Pestarena, frazione di Macugnaga

Sardegna 
 Oratorio di San Giovanni Battista ad Assemini

Toscana 
 Oratorio di San Giovanni Battista (o dei Cavalieri) a Cascina
 Oratorio di San Giovanni Battista a Castellina Marittima
Oratorio di San Giovanni Battista in Poggiolo a Montepulciano
 Oratorio di San Giovanni Battista e Sant'Ilario di Poitiers a Rosignano Marittimo
 Oratorio di San Giovanni Battista a San Gimignano
 Oratorio di San Giovanni a Scrofiano, frazione di Sinalunga

Svizzera 
Oratorio di San Giovanni Battista a Breggia
 Oratorio di San Giovanni Battista a Riviera

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giovanni Battista